d’Arquian oder d’Arquien ist ein Namensteil folgender Personen:

 François de La Grange d’Arquian († 1617), französischer Adliger, Marschall von Frankreich
 Henri Albert de La Grange d’Arquien (1613–1707), französischer Aristokrat
 Marie Casimire Louise de la Grange d’Arquien (1641–1716), Königin von Polen